Interkontinentalni kup 2004. je nogometna utakmica koju su 12. prosinca 2004. na japanskom Yokohama stadionu odigrali portugalski FC Porto i kolumbijski Once Caldas. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je nakon serije jedanaesteraca slavila portugalska momčad. Igračem utakmice proglašen je Maniche. Ovo je ujedno i posljednji odigrani Interkontinentalni kup.

Za Porto to je bio drugi nastup (nakon pobjede 1987.) dok je Once Caldas debitirao na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

2004.
Nogometne utakmice u Japanu